La NCAA Division I 2010 si è svolta dal 2 al 18 dicembre 2010: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la quarta consecutiva, alla .

Squadre partecipanti

Campionato

Fase regionale a Austin, TX

Premi individuali

Fase regionale a State College, PA

Premi individuali

Fase regionale a Dayton, OH

Premi individuali

Fase regionale ad Seattle, WA

Premi individuali

Final Four – Sprint Center, Kansas City, MI

Premi individuali

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2010
NCAA Division I (pallavolo femminile)